Die 1. Divisjon 1968 war die 24. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die sechste Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 25. April 1968 und endete am 20. Oktober 1968.

Modus 
Die 10 Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Teams mussten absteigen.

Saison 
SFK Lyn wurde zum zweiten Mal norwegischer Meister. Zudem schaffte der Verein das Double durch den Gewinn des norwegischen Pokals.

In der ersten Hälfte der Saison war die Meisterschaft noch sehr ausgeglichen. Erst in der Rückrunde konnte sich SFK Lyn von den Verfolgern absetzen. Sie sicherten sich den Titel nach dem 16. Spieltag.

Kurios in dieser Saison war auch das Auftreten des späteren Meisters SFK Lyn am 9. und 10. Spieltag. Zuerst leisteten sie sich die höchste Niederlage seit Einführung der 1. Divisjon mit einem 1:10 bei Strømsgodset IF. Doch gleich am nächsten Spieltag drehten sie den Spieß um und gewannen im bis heute (Dezember 2009) torreichsten Spiel der norwegischen eingleisigen Meisterschaftsgeschichte: 11:2 gegen Viking Stavanger.

Die beiden Aufsteiger Brann Bergen und Viking Stavanger konnten sich in der oberen Hälfte der Liga platzieren und damit die Klasse halten.

Torschützenkönig der Liga wurde zum zweiten Mal hintereinander Odd Iversen von Rosenborg BK. Er erzielte mit 30 Toren einen bis heute (Dezember 2019) nicht erreichten Spitzenwert.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1968

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1968
Eliteserien-Saison (Fußball)